SBRJ est le code OACI pour :
 l'aéroport Santos Dumont, à Rio de Janeiro, au Brésil.

Codes OACI des aéroports